Андре́й Гро́мов:
 Громов, Андрей Антонович (1883—1922) — русский актёр и режиссёр, сценарист.
 Громов, Андрей Юрьевич (род. 1959) — юный актёр советского кино, советский и российский дипломат.